Schönbrück ist ein deutscher Ortsname:
 Schönbrück, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, jetzt: Sząbruk in der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Schönbrück, Ort im Kreis Graudenz, Westpreußen, jetzt: Szembruk in der Gmina Rogóźno, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Klein Schönbrück, Ort im Kreis Graudenz, Westpreußen, jetzt: Szembruczek in der Gmina Rogóźno, Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch: Schönbruch